Флаг муниципального образования «Кесового́рский район» Тверской области Российской Федерации является символом общественно-исторического и административного статуса муниципального образования.

Флаг утверждён 4 апреля 2001 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 754.

Описание 
Флаг Кесовогорского района представляет собой прямоугольное полотнище с соотношение сторон 2:3, состоящее из двух вертикальных полос: левой — красного и правой — зелёного цвета. В центре верхней половины красной полосы — элемент герба Тверской области: жёлтая с коричневой меховой отделкой и разноцветными каменьями шапка Мономаха, лежащая на зелёной подушке с жёлтой отделкой и кистями. На зелёной полосе воспроизведён герб Кесовогорского района.

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле серебряная гора о трёх уступах, сопровождаемая тремя золотыми крестами».

Символика 
Флаг Кесовогорского района, в своей основе, гласный. Серебряная гора указывает на название посёлка — Кесова Гора. Три креста означают, что Кесова Гора некогда была образована из трёх сёл.

Примечания 

Флаги с изображением гор